Ntimane ist der Familienname folgender Personen:
 Raphael Ntimane (* 1984), eswatinischer Fußballspieler
 Sikhumbuzo Ntimane (* 1989), eswatinischer Fußballspieler